Окотемпа има више значења:

 Окотемпа (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотемпа (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотемпа, Барио Примеро (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотемпа, Тетла (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотемпа (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотемпа (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику